Жуир (от  — наслаждаться) (устар.) — весело и беззаботно живущий человек, ищущий в жизни только удовольствий.
 Жуир — музыкальный ударный (?) инструмент ()

См. также 
 Гедонизм